Ada Spadoni Urbani (1946) — politica e imprenditrice italiana
 Cristiano Spadoni (1974) – fumettista italiano
 Domenico Spadoni (1912–...) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Gino Spadoni (1898–...) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Luciana Spadoni (1921–...) – cestista italiana
 Luciano Spadoni (...) – scenografo italiano
 Luigi Spadoni (1921-2010) – calciatore italiano, di ruolo terzino
 Maria Edera Spadoni (1979) – politica italiana
 Mario Spadoni (...– fl. XX secolo) – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Nevio Spadoni (1949) – poeta, drammaturgo e letterato italiano
 Valerio Spadoni (1950) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante